Ел Патио има више значења:

 Ел Патио (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Патио (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Патио (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Патио (Тепетлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику